Mius – rzeka we wschodniej Ukrainie i w Rosji
 Front Mius – jeden z frontów niemieckich podczas II wojny światowej
 Operacja Mius – ofensywa Armii Czerwonej latem 1943